Atlántica hace referencia a varios artículos:

Geografía
 Atlántica fue un supercontinente que surgió hace aproximadamente 1800 millones de años.
 La llamada Costa Atlántica Colombiana, cuyo nombre correcto es Región Caribe.
 En general, lo relacionado con el Océano Atlántico.

Artes
 Atlántica (asociación), grupo de pintores.
 Atlántica (banda), conjunto cántabro de folk.
 Atlántica ULPGC (grupo), conjunto grancanario de música popular.

Videojuegos
 Atlántica (Kingdom hearts).
 Atlantica Online, juego 3D de rol.